Mit einer Direktive, früher auch Directive geschrieben, kann Folgendes gemeint sein:

 ein Befehl
 eine Weisung
 eine EU-Direktive, siehe Richtlinie (EU)

Siehe auch:

 Direktiv